Ван Цян:

 Ван Цян (род. 1987) — китайский борец.
 Ван Цян (род. 1959) — китайский каллиграф.
 Ван Цян (род. 1939) — китайский композитор.
 Ван Цян (род. 1989) — китайский кикбоксер.
 Ван Цян (род. 1992) — китайская теннисистка.
 Ван Цян (род. 1984) — китайский футболист.
 Ван Цян (1975—2005) — китайский серийный убийца.